Хозниково — название населённых пунктов в России:

 Хозниково — село в Лежневском районе Ивановской области.
 Хозниково — деревня в Жуковском районе Калужской области.